

Geplante Starts 
März 2023 – April 2023 – Mai 2023 – Juni 2023 – Juli 2023

Startplätze

Siehe auch 
 Zeitleiste der Erkundung des Weltraums #Geplante Missionen
 Liste der Listen von Trägerraketenstarts

Weblinks 
 Spaceflight Now: Launch Schedule (englisch)
 Russian Space Web: 2023 (englisch)
 NASA: Launch Schedule, Upcoming ELaNa CubeSat Launches (englisch)

 DLR: Ariane-5-Missionen, Vega-Missionen, Sojus-Missionen

Einzelnachweise 

 

[[en:List of spaceflight launches in {{#ifexpr:  < 7 | January–June | July–December}} #Upcoming_launches]]
zh:年航天活动列表#Upcoming launches